KLA steht für:
 Kieler Leseaufbau, bekanntes Unterrichtsprogramm für den Lese-Rechtschreib-Anfangsunterricht und -Förderunterricht
 Kieler Liste für Ausländerbegrenzung, eine 1982 gegründete rechtsextremistische politische Gruppierung in Schleswig-Holstein
 KLA Instruments, seit 1997 KLA-Tencor, amerikanischer Hersteller von Messinstrumenten für die Halbleiterindustrie
 Kosovo Liberation Army, englische Bezeichnung der Befreiungsarmee des Kosovo
 Künstlerlexikon der Antike, ein im Rahmen des Lexikonprojektes Allgemeines Künstlerlexikon (AKL) entstandenes kunsthistorisches Lexikon 
  Konferenz der Leiterinnen und Leiter der Archivverwaltungen des Bundes und der Länder 

kLa (bzw. kLa) steht für:
 volumenbezogener Stoffübergangskoeffizient, gibt die Effizienz Gasübergangs in Flüssigphasen an

kla steht für:
 Klamath (Sprache) (ISO-639-3-Code), ausgestorbene indigene Sprache im heutigen Süden Oregons und Norden Kaliforniens

KLA